El Consulado del Mar de Burgos puede referirse:
 Al Consulado de Burgos, institución mercantil del comercio de la lana fundada en 1494.
 Al edificio neoclásico, sede del Consulado situado en el Paseo del Espolón.
 A la Academia Provincial de Dibujo de Burgos, sita en ese edificio.